Кли́нтон Дуа́йт «Клинт» Ба́нбери (; 31 октября 1949, Уолсли Канада) — канадский конник, участник летних Олимпийских игр в индивидуальном и командном троеборье, чемпион Панамериканских игр 1971 года.

Спортивная биография 
Заниматься конным спортом Клинт Банбери начал в Саскачеване. В 1971 году стал чемпионом Панамериканских игр в командном троеборье и серебряным призёром в личном первенстве. На Играх выступал на лошади Paladin.

На летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене Клинтон Банбери принял участие в троеборье. В личном троеборье канадец не смог закончить кросс и вынужден был завершить своё выступление на играх. В командном троеборье сборная Канады не смогла завершить выступление, поскольку двое из четырёх участников не завершили программу троеборья. На играх Банбери выступал на лошади Paladin.

Примечания

Ссылки 
 

Конники Канады
Конники на летних Олимпийских играх 1972 года
Чемпионы Панамериканских игр по конному спорту